Naxos kan betyder flere ting:
 Naxos (Sicilien) - oldgræsk bystat på Sicilien
 Naxos (ø) – en græsk ø
 Naxos (pladeselskab) – et dansk pladeselskab